Месопотамия се отнася тясно за междуречието между реките Тигър и Ефрат, и по принцип като територия обхваща ниската равнинна земя по поречието на двете реки. Географски се подделя на Северна и Южна - или приморска страна.

Месопотамия може да се отнася и за:

 Римска Месопотамия (), римска провинция;
 Месопотамия (тема) (), византийска тема;
 Западна Месопотамия, византийски катепанат;
 Британски мандат в Месопотамия.

Месопотамия